Hint, un groupe musical rock d’Anjou.
 En informatique Hint, un ajout au standard SQL.